Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Pennsylvania 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Catarina Lindqvist che ha battuto in finale Beth Herr 6–4, 6–0.

Teste di serie 

 Beth Herr (finale)
 Andrea Leand (primo turno)
 Camille Benjamin (semifinali)
 Marcella Mesker (primo turno)

 Mareen Louie (primo turno)
 Laura Arraya (quarti di finale)
 Terry Phelps (primo turno)
 Kim Sands (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Pennsylvania 1984